El término Cartela puede referirse a:

 La cartela que se usa en la historieta para recoger texto aparte de los globos.
 La cartela o ménsula, que en arquitectura designa a uno de los tipos de saliente  del paramento. 
 La cartela, también llamada tarjeta, que en Bellas Artes designa al adorno que sirve para enmarcar una inscripción o un emblema.